ФК Рапид Букурешт () је професионални румунски фудбалски клуб из Букурешта, који се тренутно такмичи у Првој лиги Румуније. Основан је 1923. од стране групе железничара под именом „Културно-спортско удружење ЧФР“ (Asociația culturală și sportivă C.F.R.). Рапид је био шампион Румуније 3 пута, освајач купа 13 пута, а 4 пута је освојио и национални суперкуп.

Трофеји

Домаћи 
 Првенство : 3
 1966/67 1998/99 2002/03
 Куп : 13
 1934/35 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1941/42 1971/72 1974/75 1997/98 2001/02 2005/06 2006/07
 Суперкуп : 4
 1999, 2002, 2003, 2007

Европски 
 Балкански куп : 2
 1963/64 1965/66
 Митропа куп :
 Финалиста 1940 (меч против Ференцвароша није одигран због Дргугог светског рата)

ФК Рапид Букурешт у европским такмичењима

Састав екипе у сезони 2010/11

Спољашње везе 

 Званични сајт клуба

Р
Спорт у Букурешту